Il singolare maschile dell'AEGON International 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Andy Roddick era il detentore del titolo, ma si è ritirato dall'attività agonistica nel 2012.
Feliciano López ha sconfitto in finale Gilles Simon per 7-62, 65-7, 6-0.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Milos Raonic (secondo turno)
 Gilles Simon (finale)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Juan Mónaco (secondo turno)

  Kevin Anderson (primo turno)
  Aleksandr Dolgopolov (primo turno)
  Andreas Seppi (semifinale)
  Fabio Fognini (quarti di finale)

Qualificati 

 James Blake (primo turno)
 Guillaume Rufin (primo turno)

 Ryan Harrison (secondo turno)
 Kenny de Schepper (primo turno)

Wildcard 

  Kyle Edmund (secondo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)

<li>  James Ward (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2013
ATP World Tour 2013